Cinema kan syfta på:

Cinema (biograf, Stockholm) – en tidigare biograf i Stockholm
Cinema (biograf, Göteborg) – en tidigare biograf i Göteborg
Cinema (tidskrift) – ett svenskt livsstilsmagasin med filmfokus